Blecher steht für:
 Blecher (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal
 Blecher (Familienname), ein Familienname

Siehe auch:
 Blech, Blocher